El término Angel Dust puede referirse a:

Popularmente 
 La traducción en español sería "polvo de ángel", nombre con el que se conoce a la Fenciclidina (PCP).

Arte

Literatura 
 Angel Dust, manga de Kouta Hirano.
 Angel/Dust, manga de Aoi Nanase.
 Angel Dust, mutante ficticio de Marvel Comics.

Música 
 Angel Dust (1984-1990), banda alemana de heavy metal.
 Angel Dust (1992), álbum de Faith No More.
 Angel Dust (2002), álbum de Blutengel.
 Angel Dust (1998), álbum de Indo G.
 Angel Dust (2012), álbum de Z-Ro.
 «Angel Dust» (2009), canción de Tim Scott.
 «Angel Dust» (2021), canción de Mac Miller.

Personajes 
 Angel Dust (1981-), luchador profesional estadounidense - también llamado Federico Palacios o Azrieal.
				
 Angel Dust, personaje en Hazbin Hotel.